Dugo Selo je lahko:
 Dugo Selo Lasinjsko (Hrvaška)
 Dugo Selo Lukačko (Hrvaška)
 Dugo Selo (satelitsko mesto Zagreba, Hrvaška)